Línea 211 puede referirse a:

 Línea 211, de la red de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 211, de autobuses de Málaga, que está en servicio sólo durante la Feria de Agosto.
 Línea 211 de Santiago de Chile.